Visul unei nopți de iarnă, refrazare a celebrei piese a lui William Shakespeare, Visul unei nopți de vară se poate referi la:

 Visul unei nopți de iarnă, una dintre piesele de mare succes ale lui Tudor Mușatescu, jucată în premieră pe scena Teatrului Comedia din București în anul 1937
 Visul unei nopți de iarnă (film din 1946), primul film realizat pe baza piesei omonime, regizat de Jean Georgescu
 Visul unei nopți de iarnă (film din 1980), adaptare pentru televiziune, semnată de regizorul Dan Necșulea
 Visul unei nopți de iarnă (poezie), poezie a poetului Nichita Stănescu, din volumul O viziune a sentimentelor, apărut în 1964

Vezi și
 Visul unei nopți de vară
 A Midsummer Night's Dream (dezambiguizare)